Сервій Корнелій Долабелла () — преномен, номен і когномен діячів Стародавнього Риму з патриціанського роду Корнеліїв, його гілки Долабелла:
 Сервій Корнелій Долабелла Петроніан — консул 86 року.
 Сервій Корнелій Долабелла Метіліан Помпей Марцелл — консул-суфект 113 року.

Див. також 
 Корнелії
Корнелії Долабелли